Bandeja - um utensílio doméstico
Ou ainda:
Bandeja (basquete)

Veja também 
Bandejão

Desambiguação